Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tommy Ho e Nuno Marques che hanno battuto in finale Eyal Ran e Gabriel Silberstein 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Clinton Ferreira /  Kirk Haygarth (quarti di finale)
 Gastón Etlis /  Christian Miniussi (primo turno)

 Xavier Daufresne /  Filip Dewulf (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez /  Hernán Gumy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1994